Die Provinz Samarqand (usbek. Samarqand viloyati) ist eine Provinz in Usbekistan. Sie umfasst 16.400 Quadratkilometer, hat etwa 3.651.700 Einwohner (Stand 2017). Nach der amtlichen Statistik wird die Provinz hauptsächlich von Usbeken (76 %), Tadschiken (9,7 %), Russen (5,3 %) und Tataren (3,3 %) bewohnt. Daneben sind kleine Gruppen von Türken (0,8 %) und Ukrainern (0,7 %) ansässig. Auch lebt in der Provinz die älteste jüdische Gemeinde der ehemaligen Sowjetunion, deren Mitgliederzahl sich indes Ende des 20. Jahrhunderts durch Auswanderung drastisch reduzierte.

Die Provinz liegt im Becken des Flusses Serafschan. Die Provinz grenzt an die usbekischen Provinzen Jizzax, Navoiy und Qashqadaryo sowie an die tadschikische Region Sughd.

Bevölkerungsentwicklung

Verwaltung 

Provinz-Hauptstadt und größte Stadt der Provinz ist die gleichnamige Stadt Samarqand. Die Provinz ist in 14 Bezirke (tuman) und die kreisfreien Städte Kattaqoʻrgʻon, Oqtosh, Samarqand und Urgut aufgeteilt

Weblinks 

Samarkand